Rozengolts bzw. Rosengolz ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadi Pawlowitsch Rosengolz (1889–1938), sowjetischer Politiker, siehe Arkadi Pawlowitsch Rosenholz 
 Eva Levina-Rozengolts (1898–1975), russische Malerin, siehe Eva Pawlowna Levina-Rosenholz